Émile Garreaud
Fernando Garreaud
Jean-François Garreaud